Lichtsignal steht für:

 Lichtsignalanlage zur Steuerung des Straßenverkehrs, siehe Ampel
 Eisenbahnsignal, Signallampen oder -zeichen im Eisenbahnverkehr, siehe auch: Knall-Lichtsignal.
 Leuchtfeuer in der Seefahrt, siehe Befeuerung (Seefahrt)
 ortsfeste Signalanlagen in der Luftfahrt, siehe Befeuerung (Luftfahrt)
 Lichtzeichen zur Weitergabe von Informationen oder Befehlen, siehe Sichtzeichen